Ватерпольные турниры Азиатских игр — соревнования для национальных ватерпольных сборных команд стран Азии, проводимые в рамках Азиатских игр под эгидой Любительской федерации плавания Азии и Олимпийского Совета Азии.
 
Азиатские игры проводятся с 1951 года. С 1954 — раз в 4 года. Мужское Водное поло включено в программу соревнований уже с первых Игр. Женщины в рамках Игр соревнуются с 2010 года.

Наибольшее количество раз в мужских турнирах побеждали ватерполисты Казахстана — 6. 5 побед на счету Китая, 4 — Японии. По разу первенствовали Индия, Сингапур и Иран. Во всех трёх женских турнирах чемпионками становились ватерполистки Китая.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Архив ватерпольных соревнований